

Список видов, входящих в род 

 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 var. hainanensis 
 var. zonatus

D 
 
 
 
 
 
 subsp. leucostachyus

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P 

 
 
 
 var. fruticosus

Q

R

S

T

U 
 
 
 
 var. ellipticus

V

W

X

Y

Примечания 

Литокарпус
Литокарпус